Dielna ist der Nachname der folgenden Personen:
 Claude Dielna (* 1987), französischer Fußballspieler
 Joël Dielna (* 1990), französischer Fußballspieler